Jimmy Johnson ou Jimmie Johnson peut désigner :
Sportifs
 Jimmy Johnson (1943-) entraîneur des Dolphins de Miami, Cowboys de Dallas ; 
 Jimmy Johnson (1938-), joueur des 49ers de San Francisco ayant porté le numéro 37 ;
 Jimmie Johnson (1975-), un pilote américain de NASCAR ;

 Artistes
  (1956-), guitariste basse américain connu pour son travail avec James Taylor, Allan Holdsworth et Flim & the BB's. ;
  (1943-), musicien et producteur, membre du The Muscle Shoals studios ;
  (1928-) guitariste de blues américain frère de Syl Johnson et oncle de Syleena Johnson ;
 , auteur de Arlo and Janis ;
Cinéma

 Jimmy Johnson, personnage inventé par Jean-Luc Godard dans le film Bande à part qui aurait réussi un record de la visite du Louvre la plus rapide.
 Divers
 Jimmy Johnson (1917-1976), directeur de Walt Disney Records de 1956 à 1975.